Шари (река) — река в Центральной Африке.
 Шари (озеро) — озеро в Лоухском районе Карелии.

Административные объекты 
 Шари (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Шари (департамент) — департамент в Чаде, входит в состав региона Шари-Багирми.
 Среднее Шари — регион в южной части Чада.

Населённые пункты 
 Шари — село в Агульском районе Дагестана.
 Шари — село в Дахадаевском районе Дагестана.
 Шари (Бутан) () — деревня в  в дзонгхаге Паро в Бутане.